By Monica Columbeanu a fost un reality show despre viața fotomodelului Monica Columbeanu (fostă Gabor), căsătorită cu miliardarul Irinel Columbeanu. Show-ul a fost un succes datorită notorietății și controverselor celor doi protagoniști, Monica Columbeanu și soțul ei, Irinel, cu 31 de ani mai în vârstă decât ea.

Monica Columeanu a apărut în fața camerelor de luat vederi și a presei de scandal odată cu începerea relației ei cu miliardarul Irinel Columbeanu, care i-a dăruit la aniversarea de 18 ani o mașină, ea neavând la vremea respectivă permis de conducere.

Ideea reality-show-ului (intitulat la începul No comment)a apărut după o discuție între Irinel Columbeanu și Bobbz Păunescu (proprietarul postului de televiziune B1 TV, care îl transmite).

A fost primul reality show de acest gen din România, iar în presa centrală și de scandal au apărut zvonuri că o echipă de filmare i-a urmărit pe cei doi soți timp de 15 săptămâni neîntrerupt, atât în țară cât și în străinătate, pentru un prim sezon. Monica Columbeanu a declarat că drepturile pentru această emisiune îi revin ei și nu soțului ei, iar presa a scris la acea vreme că vedeta a fost plătită cu 5.000 de euro în fiecare săptămână.

Show-ul a stârnit controverse și în lumea politică la acea vreme. Vicepreședintele PNL la acea vreme, Lavinia Șandru, a sesizat Ministerul Educației și Cercetării cu privire la imoralitatea acesti producții. În opinia sa, "No Comment" era un "eveniment de natură a influența negativ procesul de învățământ", fiind un afront la buna cuviință și morala publică, putând afecta educația elevilor.

Cu toate acestea show-ul a continuat, iar postul B1 TV a transmis live atât căsătoria celor doi protagoniști cât și nașterea primului lor copil, Irina Columbeanu, fiind pentru prima oară când s-a transmis în România o nuntă și o naștere în direct.

Legături externe 

Serii de reality television din România